Jezioro Kaleńskie – jezioro w województwie warmińsko-mazurskim, powiecie piskim, gminie Orzysz
 Jezioro Kaleńskie – jezioro w województwie zachodniopomorskim, powiecie drawskim, gminie Czaplinek